Marrison ist der Familienname folgender Personen:

 James Marrison, britischer Schriftsteller und Journalist
 Warren Marrison (1896–1980), kanadisch-US-amerikanischer Erfinder der ersten Quarzuhr